Jezero Ukereve má několik významů.
 jiný název pro Viktoriino jezero v Africe,
 Jezero Ukereve (hra) – divadelní hra Vladislava Vančury z roku 1935,
 Jezero Ukereve (opera) – opera Otmara Máchy z roku 1963 podle Vančurovy hry.